Forest es el nombre de varios condados de Estados Unidos:
Condado de Forest (Pensilvania)
Condado de Forest (Wisconsin)